Tinga – właśc. Paulo César Fonseca do Nascimento, piłkarz, zawodnik Borussii Dortmund od 2006 r.
 Tinga – właśc. Marcio Roberto Da Silva Inacio, piłkarz, zawodnik Pogoni Szczecin od 2007 r.